Родри́гиш (чаще используется традиционная передача на русский язык Родригеш) () — португальская фамилия, эквивалент испанской Родригес. Известные представители:

 Родригиш, Симан (1510—1579) — португальский иезуит.
 Родригиш, Жозе (1828-1887) - португальский художник.